P8 puede referirse a:
 Boeing P-8 Poseidon, un avión de pasajeros de 2009.
 P8 Guevara, un cantante dominicano.
 Intel P8, una microarquitectura de procesador multinúcleo presentada por Intel en 2006.
 Heckler & Koch USP P8, un modelo de pistola semiautomática.